Kabinett Boumedienne bezeichnet mehrere Regierungen Algeriens:
 Kabinett Boumedienne I (1965 bis 1970)
 Kabinett Boumedienne II (1970 bis 1977)
 Kabinett Boumedienne III (1977 bis 1978)